Suszewo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Razgrad, gminie Zawet
 Suszewo – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Kumanowo

2 miejscowości w Polsce:
 Suszewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Wielgie
 Suszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Orchowo